Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ben Ellwood e Lleyton Hewitt con Jim Thomas e Laurence Tieleman non hanno disputato la finale.

Teste di serie 

 James Holmes /  Michael Tebbutt (semifinali)
 Jim Thomas /  Laurence Tieleman (finale)

 Ben Ellwood /  Lleyton Hewitt (semifinali)
 Satoshi Iwabuchi /  Thomas Shimada (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hong Kong Challenger 1998